Шинел може да се отнася за:

 Шинел (повест)
 Шинел (облекло) – мъжка военна дреха
 Шинел (филм)
 Шинел (опера)